Birkhausen ist der Name folgender Orte:
 Birkhausen (Wallerstein), Ortsteil des Marktes Wallerstein, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Birkhausen (Harth-Pöllnitz), Ortsteil der Gemeinde Harth-Pöllnitz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Birkhausen, Gestüt und ehemaliges Dorf in Zweibrücken, Rheinland-Pfalz
 Niwy-Wilcze (Niwie-Birkhausen), Ortsteil der Gemeinde Osielsko (Osielsk), Polen